Pinnacle Peak ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Pinnacle Peak (Arizona), im Maricopa County
 Pinnacle Peak (Montana), im Powell County
 Pinnacle Peak (Washington), im Mount-Rainier-Nationalpark

in anderen Ländern:
 Pinnacle Peak (Jammu and Kashmir), im Nun-Kun-Massiv in Jammu und Kashmir, Indien
 Pinnacle Peak (Yukon), in der Eliaskette in Yukon, Kanada